Diese Liste der Hôtels particuliers in Dijon beinhaltet die Stadtpalais in Dijon, in der Stadt, in der 1731 das Bistum Dijon errichtet und 1740 die Akademie der Wissenschaften, der Künste und Literaturwissenschaft gegründet wurde. Viele dieser Gebäude stehen im Zusammenhang mit den geistigen Größen dieser Institutionen, nur wenige sind schon um einiges älter.

Erstmals erfasst wurden die Hôtels der Stadt in der zweiten Hälfte der 1750er Jahre von Antoine Mikel, dessen Arbeit zur Hälfte von der Stadt und von „den Staaten der Provinz“ bezahlt wurde. Mikel, königlicher Hofgeograf, erfasste in dem Plan des Jardins de Dijon 40 Hôtels in einer Genauigkeit, die der des 1705 angefertigten Beaurain-Plans übertraf.

Die Unterschutzstellung zum Monument historique erfolgt durch die Base Mérimée, die dem Kulturministerium unterstellt ist. In der nachfolgenden Tabelle ist das Jahr mit MH XXXX gekennzeichnet.

Einzelnachweise 

Dijon
!Dijon
!Hotels particuliers
!Hotels particuliers in Dijon